М14 — шаровое скопление в созвездии Змееносца.
М14 — американская автоматическая винтовка.
M14 — американская противопехотная мина.